La Copa de Alemania 1988-89 fue la 46.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 64 equipos.

El Borussia Dortmund venció al Werder Bremen en la final jugada en el Estadio Olímpico de Berlín para ganar su segunda copa nacional.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1989
Fútbol en 1988
Fútbol en 1989
Alemania en 1988
Alemania en 1989
Borussia Dortmund